Louro Santos, nome artístico de Lourisval Oliveira dos Santos (Goiana, 3 de junho de 1971 — Recife, 23 de novembro de 2020) foi um cantor, compositor e instrumentista brasileiro de forró eletrônico. É pai do também cantor e compositor Victor Santos.

Biografia 
Lourisval Oliveira dos Santos nasceu em 3 de junho de 1971 em Goiana, município brasileiro do estado de Pernambuco. Louro Santos teve a música sempre presente em sua vida. Suas primeiras lembranças de ver um palco e artistas cantando veio dos seis, sete anos de idade, quando acompanhava o pai e os tios nos shows que aconteciam no mais disputado palco de Pernambuco o "Forró Cheiro do Povo", onde vinham tocar nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Elba Ramalho, Alceu Valença, entre outros grandes artistas.

Louro ficou conhecido nacionalmente como cantor, apenas no final dos anos 2000, Fazendo parte das bandas "Aveloz", "Arretados do Forró" e "Forró da Malagueta". Também tem composições famosas como “Te encontrei”, “Virou minha cabeça”, “Babydoll” que foi um grande sucesso na voz da cantora Paulinha Abelha e as músicas “Anjo” e “Fala Pra Mim” na voz da cantora Joelma. Suas músicas foram interpretadas por bandas e artistas como Calcinha Preta, Banda Calypso e Saia Rodada entre outros.

Durante sete anos, Louro Santos cantou junto com seu filho, o também cantor e compositor Victor Santos, fazendo o maior sucesso com a música "Retrato". Na época, seu filho tinha apenas 10 anos de idade.

Em 2009, lançou um DVD e um CD intitulado "De Pai para Filho", se destacou-se com as músicas: "Tô fora", "Pense em mim" e "Locutor", ganhando cada vez mais destaque no cenário do forró romântico. Fez varias participações especiais em programas nacionais como os das apresentadoras Eliana e Hebe Camargo. Em 2020, ao lado de Victor, Louro relembrou canções como "Retrato" e "Virou minha cabeça" em uma live realizada na internet durante um período mais rígido de isolamento social no Brasil.

Morte 
Louro Santos morreu aos 49 anos de idade em 23 de novembro de 2020, vítima da COVID-19. Ele estava internado havia 15 dias em um hospital particular na Ilha do Leite no centro do Recife.

Ligações externas 

Naturais de Goiana
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco